Doctorow może się odnosić do:
 E.L. Doctorow (1931–2015) – amerykański pisarz, wykładowca
 Cory Doctorow (ur. 1971) – kanadyjski pisarz science-fiction, dziennikarz i blogger